Emma Tallulah Behn (Lommedalen, Noruega; 29 de septiembre de 2008) es la tercera hija de la princesa Marta Luisa de Noruega y del escritor Ari Behn. Es, además, la nieta menor de los reyes Harald y Sonia de Noruega.

Emma ocupa el séptimo lugar en la línea sucesoria del trono noruego, por detrás de su tío, sus primos maternos, su madre, y sus dos hermanas mayores, Maud (nacida en 2003), y Leah (nacida en 2005).

Biografía

Nacimiento 
En marzo de 2008, la Casa Real anunció, vía comunicado, que la princesa Marta Luisa y Ari Behn estaban esperando su tercer hijo, cuyo nacimiento estaba previsto para el mes de octubre de ese mismo año.

Emma nació el 29 de septiembre de 2008 a las 12:53, pesando 3700 gramos y midiendo 53 cm. Al igual que con su hija mediana, Marta Luisa decidió dar a luz en casa; esta vez en la residencia que la pareja poseía en Lommedalen, pueblo situado en las afueras de Oslo. Como sus hermanas mayores, Emma no tiene ningún título real, pero sí posee derechos sucesorios por ser hija de una princesa de Noruega por nacimiento.

Bautismo 
Emma fue bautizada el 20 de enero de 2009 en la Capilla del Palacio Real de Oslo. Emma llevó en su bautizo un traje bordado a mano por la princesa Ingeborg de Dinamarca en 1920 y que llevaron también en su día, entre otros, sus hermanas mayores, Maud Angelica Behn y Leah Isadora, su madre y su tío, Haakon Magnus de Noruega.

Sus padrinos de bautismo fueron: su abuela paterna, Marianne Solberg Behn; su tía materna, la princesa Mette-Marit; la princesa Alexia de Grecia, Christian Udnæss, Carl Christian Christensen, Anbjørg Sætre Håtun y Sigvart Dagsland.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).

Ancestros

Enlaces externos 
 Her birth – Verdens Gang, September 29, 2008

Referencias 

Nobles de Noruega del siglo XXI
Familia Real Noruega
Princesas de Noruega de la casa de Glücksburg
Noruegas del siglo XXI